Menthonnex ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Savoie, siehe:

Menthonnex-en-Bornes
Menthonnex-sous-Clermont